Това е списък с епизодите на сериала Стар Трек: Следващото поколение, част от фантастичната вселена на Стар Трек с оригиналните дати на излъчване в САЩ.

Сезони

Сезон 1 (1987—1988) 
{| border="2" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 0em 1em 0em 0; border: 1px #FFBFBF solid; border-collapse: collapse; font-size: 95 %;"
|- style="background:#FFBFBF; color:#000000"
! align="center"|Номер
! align="center"|Име
! align="center"|Звездна дата
! align="center"|Режисура
! align="center"|Сценарий
! align="center"|Премиера
|-
|align="center"|1.01-02
|«Encounter at Farpoint»
|align="center"|41153.7
|align="center"|Кори Ален
|align="center"|Джин Родънбъри, Д. С. Фонтана
|align="center"|28 септември 1987
|-
|colspan="6" |Новият звездолет Ентърпрайс NCC-1701-D напуска дока. Първата му мисия – да разкрие тайната на нискоразвита планета. Но плановете му са предотвратени от мистериозна напреднала цивилизация Q.
|-
| bgcolor=#FFBFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|1.03
|«The Naked Now»
|align="center"|41209.2
|align="center"|Пол Лунч
|align="center"|Д. С. Фонтана, Джон Д. Ф. Блак
|align="center"|5 октомври 1987
|-
|colspan="6" |Екипажът се натъква на мистериозен вирус.
|-
| bgcolor=#FFBFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|1.04
|«Code Of Honor»
|align="center"|41235.25
|align="center"|Рас Майбъри
|align="center"|Майкъл Барон, Кетрин Пауър
|align="center"|12 октомври 1987
|-
|colspan="6" |Таша Яр е похитена от лидер на народ, където най-ценен е кодексът на честта.
|-
| bgcolor=#FFBFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|1.05
|«The Last Outpost»
|align="center"|41194.6
|align="center"|Ричърд Кола
|align="center"|Гербърт Брайт, Ричърд Ксемън
|align="center"|12 октомври 1987
|-
|colspan="6" |Неизвестна сила превзема Ентърпрайс и кораб на Ференгите.
|-
| bgcolor=#FFBFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|1.06
|«Where No One Has Gone Before»
|align="center"|41263.1
|align="center"|Роб Боумън
|align="center"|Майк Ривас, Диана Дуейн
|align="center"|26 октомври 1987
|-
|colspan="6" |На Ентърпрайс е разпоредено да се подложи на серия от тестове, които ще задвижват кораба с неизмерима скорост, но Райкър има известни опасения около уравнения и теории, представени от арогантен дизайнер.
|-
| bgcolor=#FFBFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|1.07
|«Lonely Among Us»
|align="center"|41249.3
|align="center"|Клиф Бол
|align="center"|Майкъл Халперин, Д. С. Фонтана
|align="center"|2 ноември 1987
|-
|colspan="6" |Докато Ентърпрайс осигурява транспорт до две делегатски страни, които са постоянно в противоречие, корабът е нападнат от нещо, което скача от компютърния терминал към членовете на екипажа и обратно.
|-
| bgcolor=#FFBFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|1.08
|«Justice»
|align="center"|41255.6
|align="center"|Джеймс Л.Конвей
|align="center"|Уорли Торн, Ралф Уилс
|align="center"|9 ноември 1987
|-
|colspan="6" |След изтеглянето на някои колонисти в система близо до Ентърпрайс, екипажът посещава един свят на красиви и здрави хора, които изглежда имат спокоен и любящ начин на живот. При тях няма престъпления, войни или трудности.
|-
| bgcolor=#FFBFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|1.09
|«The Battle»
|align="center"|41723.9
|align="center"|Роб Боумън
|align="center"|Лари Форестър, Герберт Врайт
|align="center"|16 ноември 1987
|-
|colspan="6" |След изчакване за отговор в продължение на три дни, Пикар установява че Ференги са открили Старгейзър – стар кораб, който той е командвал. Ференгите са склонни да предадат кораба на Федерацията, но непознато за Пикар инсталирано устройство му причинява силно главоболие.
|-
| bgcolor=#FFBFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|1.10
|«Hide and Q»
|align="center"|41590.5
|align="center"|Клиф Бол
|align="center"|С.Дж. Холанд, Джин Родънбъри
|align="center"|23 ноември 1987
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс среща Q отново, който се опитва да изкуши Райкър да се присъедини към Континуума.
|-
| bgcolor=#FFBFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|1.11
|«Haven»
|align="center"|41294.5
|align="center"|Ричърд Комптън
|align="center"|Трейси Торм, Лан О’Кун
|align="center"|30 ноември 1987
|-
|colspan="6" |Диана Трой посещава майка си, която подготвя сватба.
|-
| bgcolor=#FFBFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|1.12
|«The Big Goodbye»
|align="center"|41997.7
|align="center"|Джоузеф Сканлан
|align="center"|Трейси Торм
|align="center"|11 януари 1988
|-
|colspan="6" |Капитан Пикар и някои от хората му са хванати в смъртоносен капан в холодека, в резултат на сканиране от извънземна раса.
|-
| bgcolor=#FFBFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|1.13
|«Datalore»
|align="center"|41242.4
|align="center"|Роб Боумън
|align="center"|Робърт Левис, Марч Харлай, Джин Родънбъри
|align="center"|18 януари 1988
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс посещава планета, където е създаден андроид като Дейта, но когато той е сглобен, не е точно същия.
|-
| bgcolor=#FFBFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|1.14
|«Angel One»
|align="center"|41636.9
|align="center"|Майкъл Рей Родес
|align="center"|Патрик Бари
|align="center"|25 януари 1988
|-
|colspan="6" |Райкър, Трой, Дейта и Яр отиват до планета, управлявана от матриархат, с надеждата да намерят изчезнал екипаж на товарен кораб.
|-
| bgcolor=#FFBFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|1.15
|«11001001»
|align="center"|41365.9
|align="center"|Пол Линч
|align="center"|Робърт Левин, Марч Харлай
|align="center"|1 февруари 1988
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс се приземява на доковете при Звездна база за ремонт, когато е реквизиран от раса на технологично-свързани извънземни с намерение да използват кораба за собствени цели.
|-
| bgcolor=#FFBFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|1.16
|«Too Short a Season»
|align="center"|41309.5
|align="center"|Роб Боумън
|align="center"|Майкъл Майкелиън, Д. С. Фонтана
|align="center"|8 февруари 1988
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс транспортира възрастен адмирал от Флота за преговори за заложник.
|-
| bgcolor=#FFBFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|1.17
|«When The Bough Breaks»
|align="center"|41509.1
|align="center"|Ким Манерс
|align="center"|Ханън Люис Шейрър
|align="center"|15 февруари 1988
|-
|colspan="6" |Деца от Ентърпрайс са отвлечени на планета, застрашена от изчезване.
|-
| bgcolor=#FFBFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|1.18
|«Home Soil»
|align="center"|41463.9
|align="center"|Кори Алън
|align="center"|Робърт Сабароф, Ралф Санчес, Карл Геърс
|align="center"|22 февруари 1988
|-
|colspan="6" |На Велара-3, Джорди и Дейта откриват микроскопична форма на живот, отговорна за смъртта на инженер, разположен в базата.
|-
| bgcolor=#FFBFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|1.19
|«Coming Of Age»
|align="center"|41461.2
|align="center"|Майк Виджър
|align="center"|Санди Фрис
|align="center"|14 март 1988
|-
|colspan="6" |Пикар се озовава изправен пред тест за неговата лоялност към Звездния флот, с който и другите членове на екипажа се опитват да се справят, докато Уесли е изправен пред трудния приемен изпит в академията на Звездния флот.
|-
| bgcolor=#FFBFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|1.20
|«Heart of Glory»
|align="center"|41503.7
|align="center"|Роб Боумън
|align="center"|Мардж Херли, Д. С. Фонтана, Гербърт Врайт
|align="center"|21 март 1988
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс търси отговори защо трима Клингонски воини са единствените оцелели на борда на товарен кораб в неутралната зона.
|-
| bgcolor=#FFBFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|1.21
|«The Arsenal of Freedom»
|align="center"|41798.2
|align="center"|Лес Ландау
|align="center"|Хан Беймлър, Ричърд Менинг, Робърт Левин, Мардж Херли
|align="center"|11 април 1988
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс намира отдавна мъртва планета, но с все още функциониращо техническо оборудване.
|-
| bgcolor=#FFBFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|1.22
|«Symbiosis»
|align="center"|неизвестна
|align="center"|Вин Фелпс
|align="center"|Ханс Беймлър, Ричърд Менг
|align="center"|18 април 1988
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс среща две съседни култури, една страдаща от чума, и друга с лек, но научава, че нищо не е толкова просто, колкото изглежда.
|-
| bgcolor=#FFBFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|1.23
|«Skin Of Evil»
|align="center"|41601.3
|align="center"|Джоузеф Сканлън
|align="center"|Джоузеф Стефано, Хена Люис Шерър
|align="center"|25 април 1988
|-
|colspan="6" |Совалката на Диана Трой претърпява авария, връщайки се от конференция, и се приземява на планетата Вегра-2. Ужасно създание, състоящо се от чистото зло, пречи на спасителната операция и държи Трой за заложник.
|-
| bgcolor=#FFBFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|1.24
|«We'll Always Have Paris»
|align="center"|41697.9
|align="center"|Робърт Бекър
|align="center"|Хена Люис Шерър, Дебора Дейвис
|align="center"|2 май 1988
|-
|colspan="6" |Учен твърди, че е отворил времеви портал, който трябва да бъде затворен. Пикар се връща в миналото си.
|-
| bgcolor=#FFBFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|1.25
|«Conspiracy»
|align="center"|41775.5
|align="center"|Клиф Бол
|align="center"|Робърт Сабароф, Трейси Торм
|align="center"|9 май 1988
|-
|colspan="6" |Пикар намира своя стар познат от академията Хорацио, взривен на парчета само няколко часа след края на среща на флота. Ентърпрайс поема курс към Земята за да търси отговори.
|-
| bgcolor=#FFBFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|1.26
|«The Neutral Zone»
|align="center"|41986.0
|align="center"|Джеймс Л.Конвей
|align="center"|Дебора МакИнтай, Мона Гле, Мардж Херли
|align="center"|16 май 1988
|-
|colspan="6" |Дейта открива стар кораб, носещ се в космоса в продължение на години. На него откриват трима души, които са били замразени преди повече от 4 века. Междувременно Звездният флот изпраща Ентърпрайс до Неутралната зона, където звездни бази и техния персонал са изчезнали, след като от десетилетия няма контакти между Федерацията и Ромуланите.
|-
| bgcolor=#FFBFBF colspan="6" |
|}

Сезон 2 (1988—1989) 
{| border="2" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 0em 1em 0em 0; border: 1px #FFDFBF solid; border-collapse: collapse; font-size: 95 %;"
|- style="background:#FFDFBF; color:#000000"
! align="center"|Номер
! align="center"|Име
! align="center"|Звездна дата
! align="center"|Режисура
! align="center"|Сценарий
! align="center"|Премиера
|-
|align="center"|2.01
|«The Child»
|align="center"|42073.1
|align="center"|Роб Боумън
|align="center"|Мар Херли, Джон Повил, Джарън Самърс
|align="center"|21 ноември 1988
|-
|colspan="6" |Диана забременява с неизвестна извънземна форма на живот, д-р Катрин Пуласки се присъединява към Ентърпрайс като нов главен лекар.
|-
| bgcolor=#FFDFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|2.02
|«Where Silence Has Lease»
|align="center"|42193.6
|align="center"|Уинрих Колб
|align="center"|Джак Б.Совърдс
|align="center"|28 ноември 1988
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс среща мистериозна дупка в пространството и когато се приближава да я проучи, попада вътре.
|-
| bgcolor=#FFDFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|2.03
|«Elementary, Dear Data»
|align="center"|42286.3
|align="center"|Роб Боумън
|align="center"|Браян Лейн
|align="center"|5 декември 1988
|-
|colspan="6" |Опит с холодек сценарий се проваля, когато проф. Мориарти, създаден от компютъра, случайно става наясно със себе си.
|-
| bgcolor=#FFDFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|2.04
|«The Outrageous Okona»
|align="center"|42402.7
|align="center"|Робърт Бейкър
|align="center"|Дейвид Лансберг, Лес Менчън, Ланс Диксън, Бартън Армус
|align="center"|12 декември 1988
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс спасява капитан на повреден товарен кораб, което се превръща в спор между враждуващите светове.
|-
| bgcolor=#FFDFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|2.05
|«Loud as a Whisper»
|align="center"|42477.2
|align="center"|Лари Шоу
|align="center"|Жаклин Замбрано
|align="center"|9 януари 1989
|-
|colspan="6" |Екипажът трябва да транспортира посланик до Солаис-5 за преговори за край на гражданска война.
|-
| bgcolor=#FFDFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|2.06
|«The Schizoid Man»
|align="center"|42437.5
|align="center"|Лес Ландау
|align="center"|Трейси Торм, Ричърд Менинг, Ханс Баймлър
|align="center"|23 януари 1989
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс отговоря на сигнал за помощ от д-р Ира Грейвс, считан от мнозина за най-великия ум във Вселената.
|-
| bgcolor=#FFDFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|2.07
|«Unnatural Selection»
|align="center"|42494.8
|align="center"|Пол Линч
|align="center"|Майк Грей
|align="center"|30 януари 1989
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс е на път към звездна база Индия, когато получават сигнал за помощ от кораба Лантри. Когато пристигат, намират всички на борда на Лантри умиращи от старост.
|-
| bgcolor=#FFDFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|2.08
|«A Matter of Honor»
|align="center"|42506.5
|align="center"|Роб Боумън
|align="center"|Бартън Армус, Уанда М.Хейгт, Грегъри Амъс
|align="center"|6 февруари 1989
|-
|colspan="6" |Когато Федерацията създава програма за обмен на офицери, командир Райкър приема да се прехвърли на борда на Клингонски боен кораб.
|-
| bgcolor=#FFDFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|2.09
|«The Measure of a Man»
|align="center"|42523.7
|align="center"|Робърт Шерър
|align="center"|Мелинда Снодграс
|align="center"|6 февруари 1989
|-
|colspan="6" |Когато Дейта се оттегля, за да не бъде понижен поради недостатъчна квалификация на учен, се свиква официално изслушване, за да се определи дали Дейта трябва да има всички права на гражданин на федерацията.
|-
| bgcolor=#FFDFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|2.10
|«The Dauphin»
|align="center"|42568.8
|align="center"|Роб Боумън
|align="center"|Ленърд Млодинов, Роб Рубенщайн
|align="center"|20 февруари 1989
|-
|colspan="6" |Мичман Уесли Кръшър се влюбва за пръв път, когато корабът има за задача да транспортира млада жена до дома си, където тя трябва да се превърне в лидер на своя народ.
|-
| bgcolor=#FFDFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|2.11
|«Contagion»
|align="center"|42609.1
|align="center"|Джоузеф Сканлън
|align="center"|Стив Гербър, Бет Вудс
|align="center"|20 март 1989
|-
|colspan="6" |Пикар и Ентърпрайс отговорят на сигнал за помощ от свой кораб близнак USS Ямато. Той е изправен пред редица технически проблеми и губи 18 членове на екипажа си, когато задържащото поле на совалката се поврежда.
|-
| bgcolor=#FFDFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|2.12
|«The Royale»
|align="center"|42625.4
|align="center"|Клиф Бол
|align="center"|Трейси Торм
|align="center"|27 март 1989
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс е уведомен от преминаващ Клингонски кораб, че има странни отломки в орбита около близка планета, при изследването е открито парче от космически кораб на НАСА със знамето на САЩ.
|-
| bgcolor=#FFDFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|2.13
|«Time Squared»
|align="center"|42679.2
|align="center"|Джоузеф Сканлън
|align="center"|Марж Херли, Кърт Бенсмилър
|align="center"|3 април 1989
|-
|colspan="6" |Дълбоко в космоса, Ентърпрайс попада на совалка на федерацията, носеща се в пространството, но на която се проявяват признаци на живот на един човек на борда. Този човек е Жан Люк Пикар...
|-
| bgcolor=#FFDFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|2.14
|«The Icarus Factor»
|align="center"|42686.4
|align="center"|Робърт Исков
|align="center"|Дейвид Азаел, Робърт Л.МакКулог
|align="center"|24 април 1989
|-
|colspan="6" |На Райкър е предложено командването на USS Оуен.
|-
| bgcolor=#FFDFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|2.15
|«Pen Pals»
|align="center"|42695.3
|align="center"|Уинрих Колб
|align="center"|Мелинда Снодграс, Хенън Луис Шерър
|align="center"|1 май 1989
|-
|colspan="6" |При пристигането си в новооткрита планетарна група, екипажът установява, че цялата система е сбъркана.
|-
| bgcolor=#FFDFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|2.16
|«Q Who?»
|align="center"|42761.3
|align="center"|Роб Боумън
|align="center"|Марж Херли
|align="center"|8 май 1989
|-
|colspan="6" |Q се опитва да докаже, че Пикар се нуждае от него като част от техния екипаж, като захвърля Ентърпрайс на 7000 светлинни години напред, където те се срещат с расата Борг за първи път.
|-
| bgcolor=#FFDFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|2.17
|«Samaritan Snare»
|align="center"|42779.1
|align="center"|Лес Ландау
|align="center"|Робърт Л.МакКулох
|align="center"|15 май 1989
|-
|colspan="6" |С фалшив сигнал за помощ, група нискоразвити извънземни хващат Джорди и искат да им предостави същите технологии като на Ентърпрайс.
|-
| bgcolor=#FFDFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|2.18
|«Up the Long Ladder»
|align="center"|42823.2
|align="center"|Уинрих Колб
|align="center"|Мелинда Снодграс
|align="center"|22 май 1989
|-
|colspan="6" |Когато Звездния флот получава сигнал за помощ от подобна на Земята планета от дълбините на космоса, Ентърпарайс е изпратен да разследва.
|-
| bgcolor=#FFDFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|2.19
|«Manhunt»
|align="center"|42859.2
|align="center"|Роб Боумън
|align="center"|Тери Девъракс
|align="center"|19 юни 1989
|-
|colspan="6" |Луксана Трой идва на Ентърпрайс, като иска да се омъжи за Жан Люк Пикар.
|-
| bgcolor=#FFDFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|2.20
|«The Emissary»
|align="center"|42901.3
|align="center"|Клиф Бол
|align="center"|Томас Х.Колдър, Ханс Беймлър, Ричърд Менинг
|align="center"|29 юни 1989
|-
|colspan="6" |Бившата любовница на Уорф е на Ентърпрайс, за да помогне при преговори с Клингонски кораб.
|-
| bgcolor=#FFDFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|2.21
|«Peak Performance»
|align="center"|42923.4
|align="center"|Робърт Шерър
|align="center"|Дейвид Кемпър
|align="center"|10 юли 1989
|-
|colspan="6" |Екипажът на Ентърпрайс участва във военни игри.
|-
| bgcolor=#FFDFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|2.22
|«Shades of Gray»
|align="center"|42976.1
|align="center"|Роб Боумън
|align="center"|Ханс Беймлър, Марж Херли
|align="center"|17 юли 1989
|-
|colspan="6" |Райкър се завръща от далечна мисия, като разбира че е заразен с извънземен вирус.
|-
| bgcolor=#FFDFBF colspan="6" |
|}

Сезон 3 (1989—1990) 
{| border="2" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 0em 1em 0em 0; border: 1px #FFFFBF solid; border-collapse: collapse; font-size: 95 %;«
|- style="background:#FFFFBF; color:#000000"
! align="center"|Номер
! align="center"|Име
! align="center"|Звездна дата
! align="center"|Режисура
! align="center"|Сценарий
! align="center"|Премиера
|-
|align="center"|3.01
|«Evolution»
|align="center"|43125.8
|align="center"|Уинрих Колб
|align="center"|Майкъл Л.уагнър, Майкъл Пилър
|align="center"|25 ноември 1989
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс превозва виден учен, д-р Пол Стъбс, към двойна звездна система, където се очаква взрив на звезда.
|-
| bgcolor=#FFFFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|3.02
|«The Ensigns of Command»
|align="center"|43133.3
|align="center"|Клиф Бол
|align="center"|Мелинда Снодграс
|align="center"|2 октомври 1989
|-
|colspan="6" |След вековна тишина, Ентърпрайс получава съобщение от системата Шелиак, че е открита човешка колония на планета в техния сектор.
|-
| bgcolor=#FFFFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|3.03
|«The Survivors»
|align="center"|43152.4
|align="center"|Лес Ландау
|align="center"|Майкъл Л.уагнър
|align="center"|9 октомври 1989
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс отговаря на сигнал за помощ от Рана-4, колония на федерацията, която е под обсада от непознат извънземен кораб.
|-
| bgcolor=#FFFFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|3.04
|«Who Watches the Watchers?»
|align="center"|43173.5
|align="center"|Робърт Веймър
|align="center"|Ханс Беймлър, Ричърд Менинг
|align="center"|16 октомври 1989
|-
|colspan="6" |Пра-вулканска култура приема за бог капитан Пикар и подготвя да пренесе в жертва съветник Трой.
|-
| bgcolor=#FFFFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|3.05
|«The Bonding»
|align="center"|43198.7
|align="center"|Уинрих Колб
|align="center"|Роналд Д.Мур
|align="center"|23 октомври 1989
|-
|colspan="6" |Изненада очаква екипажа на Ентърпрайс, когато мисия струва живота на жена от екипажа, която оставя сина си сирак.
|-
| bgcolor=#FFFFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|3.06
|«Booby Trap»
|align="center"|43205.6
|align="center"|Гейбриъл Беамонт
|align="center"|Майкъл Л.уагнър, Рон Роман, Майкъл Пилър, Ричърд Данъс
|align="center"|30 октомври 1989
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс засича древен код от радиосигнал от разрушената планета Орелиъс-9, останал отпреди над 1000 години след унищожителна война между Ментарите и Промелианите, която причинява изчезването на двете раси.
|-
| bgcolor=#FFFFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|3.07
|«The Enemy»
|align="center"|43349.2
|align="center"|Дейвид Карсън
|align="center"|Дейвид Кемпър, Майкъл Пилър
|align="center"|6 ноември 1989
|-
|colspan="6" |Джорди остава сам на планета с ужасна буря, докато не среща Ромулански воин.
|-
| bgcolor=#FFFFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|3.08
|«The Price»
|align="center"|43385.6
|align="center"|Робърт Ширър
|align="center"|Хана Луис Ширър
|align="center"|13 ноември 1989
|-
|colspan="6" |Докато Ентърпрайс е домакин на преговори за контрола на стабилна дупка в пространсвото, Трой се сприятелява с противниковия преговарящ, незнаейки истинската му същност.
|-
| bgcolor=#FFFFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|3.09
|«The Vengeance Factor»
|align="center"|43421.9
|align="center"|Тимъти Бонд
|align="center"|Сам Ролф
|align="center"|20 ноември 1989
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс издирва раса от „събирачи“, които продължават да грабят постовете на федерацията без да подозират за опасностите.
|-
| bgcolor=#FFFFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|3.10
|«The Defector»
|align="center"|43462.5
|align="center"|Робърт Шерър
|align="center"|Роналд Д.Мур
|align="center"|1 януари 1990
|-
|colspan="6" |Дезертирал Ромулански офицер предупреждава федерацията за предстоящо нападение, капитан Пикар се опитва да разбере дали може да му вярва.
|-
| bgcolor=#FFFFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|3.11
|«The Hunted»
|align="center"|43489.2
|align="center"|Клиф Бол
|align="center"|Робърт Берхайм
|align="center"|8 януари 1990
|-
|colspan="6" |Разследване на планета, кандидатстваща за членство във федерацията, установява група жители, които са изключителни войници, но сега се борят за самото си съществуване.
|-
| bgcolor=#FFFFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|3.12
|«The High Ground»
|align="center"|43510.7
|align="center"|Гейбриъл Беамонд
|align="center"|Мелинда Снодграс
|align="center"|29 януари 1990
|-
|colspan="6" |При посещение на планета с гражданска война, д-р Кръшър е взета за заложник от противникова фракция на управляващото правителство на планетата.
|-
| bgcolor=#FFFFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|3.13
|«Deja Q»
|align="center"|43539.1
|align="center"|Лес Ландау
|align="center"|Ричърд Данъс
|align="center"|5 февруари 1990
|-
|colspan="6" |Q се появява отново на Ентърпрайс, като твърди, че е бил изхвърлен от Континуума, и следователно е загубил своите необикновени сили.
|-
| bgcolor=#FFFFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|3.14
|«A Matter of Perspective»
|align="center"|43610.4
|align="center"|Клиф Бол
|align="center"|Ед Зукерман
|align="center"|12 февруари 1990
|-
|colspan="6" |Вдовицата на уважавания учен д-р Нел Апгар обвинява Райкър, че я е съблазнил и убил съпруга ѝ. Ентърпрайс прави възстановка в холодека, за да разбере дали това е така.
|-
| bgcolor=#FFFFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|3.15
|«Yesterday's Enterprise»
|align="center"|43625.2
|align="center"|Дейвид Карсън
|align="center"|Трент Ганино, Ерик А.Стилвел,Айра Стивън Бер, Ричърд Менинг и др.
|align="center"|19 февруари 1990
|-
|colspan="6" |Унищоженият в миналото Ентърпрайс-C навлиза във времевото пространсво на Ентърпрайс-D, където Пикар трябва да обясни на капитан Гарет, че войната с Клингоните вече е приключила.
|-
| bgcolor=#FFFFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|3.16
|«The Offspring»
|align="center"|43657.0
|align="center"|Джонатан Фрейкс
|align="center"|Рене Ехевария
|align="center"|12 март 1990
|-
|colspan="6" |Дейта конструира свой андроид, когото счита за своя дъщеря.
|-
| bgcolor=#FFFFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|3.17
|«Sins of the Father»
|align="center"|43685.2
|align="center"|Лес Ландау
|align="center"|Дрю Дейгън, Роналд Д.Мур, Рид Моран
|align="center"|19 март 1990
|-
|colspan="6" |Уорф се изправя пред Клингонския съд, за да докаже че баща му не е помагал на Ромуланите.
|-
| bgcolor=#FFFFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|3.18
|«Allegiance»
|align="center"|43714.1
|align="center"|Уинрих Колб
|align="center"|Ричърд Менинг, Ханс Беймлър
|align="center"|26 март 1990
|-
|colspan="6" |Извънземни отвличат Пикар и го заменят с двойник.
|-
| bgcolor=#FFFFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|3.19
|«Captain's Holiday»
|align="center"|43745.2
|align="center"|Чип Чалмърс
|align="center"|Айра Стивън Бър
|align="center"|2 април 1990
|-
|colspan="6" |Пикар си взима почивка на планета, където е посетен от странна извънземна раса от бъдещето, която търси опасно оръжие.
|-
| bgcolor=#FFFFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|3.20
|«Tin Man»
|align="center"|43779.3
|align="center"|Робърт Шерър
|align="center"|Дейвид Бишоф, Денис Бутман Бейли
|align="center"|23 април 1990
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс достига извънземно, движещо се около Ромуланите, които искат да го унищожат като отмъщение.
|-
| bgcolor=#FFFFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|3.21
|«Hollow Pursuits»
|align="center"|43807.4
|align="center"|Клиф Бол
|align="center"|Сали Кавес
|align="center"|30 април 1990
|-
|colspan="6" |Лейтенант Баркли се пристрастява към холодека.
|-
| bgcolor=#FFFFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|3.22
|«The Most Toys»
|align="center"|43872.2
|align="center"|Тимъти Бонд
|align="center"|Хари Голдхарт
|align="center"|7 май 1990
|-
|colspan="6" |Страстен колекционер намира Дейта за много добър експонат.
|-
| bgcolor=#FFFFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|3.23
|«Sarek»
|align="center"|43917.4
|align="center"|Лес Ландау
|align="center"|Марк Кусмън, Джейк Джейкъбс, Питър С.Бил
|align="center"|14 май 1990
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс приема посланик Сарек, но в него има странен проблем.
|-
| bgcolor=#FFFFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|3.24
|«Menage a Troi»
|align="center"|43930.7
|align="center"|Робърт Легато
|align="center"|Фред Бронсън, Сюзън Сакет
|align="center"|28 май 1990
|-
|colspan="6" |Ференги отвличат Диана Той, майка ѝ и командир Райкър.
|-
| bgcolor=#FFFFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|3.25
|«Transfigurations»
|align="center"|43957.2
|align="center"|Том Бенко
|align="center"|Рене Ехевария
|align="center"|4 юни 1990
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс открива пустинна планета, където кораб се е разбил, а единственият оцелял е без спомени, но с изключителни лечебни сили.
|-
| bgcolor=#FFFFBF colspan="6" |
|-
|align="center"|3.26
|«The Best of Both Worlds 1»
|align="center"|43989.1
|align="center"|Клиф Бол
|align="center"|Майкъл Пилър
|align="center"|18 юни 1990
|-
|colspan="6" |Пикар е отвлечен от Боргите, които подготвят нападение над федерацията.
|-
| bgcolor=#FFFFBF colspan="6" |
|}

Сезон 4 (1990—1991) 
{| border="2" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 0em 1em 0em 0; border: 1px #BFFFC4 solid; border-collapse: collapse; font-size: 95 %;"
|- style="background:#BFFFC4; color:#000000"
! align="center"|Номер
! align="center"|Име
! align="center"|Звездна дата
! align="center"|Режисура
! align="center"|Сценарий
! align="center"|Премиера
|-
|align="center"|4.01
|«The Best of Both Worlds»
|align="center"|44001.4
|align="center"|Клиф Бол
|align="center"|Майкъл Пилър
|align="center"|24 септември 1990
|-
|colspan="6" |Пикар е асимилиран от Боргите, Ентърпрайс спасява Земята от унищожение.
|-
| bgcolor=#BFFFC4 colspan="6" |
|-
|align="center"|4.02
|«Family»
|align="center"|44012.3
|align="center"|Лес Ландау
|align="center"|Роналд Д.Мур
|align="center"|1 октомври 1990
|-
|colspan="6" |Пикар заминава за Земята, приемните родители на Уорф идват на Ентърпрайс.
|-
| bgcolor=#BFFFC4 colspan="6" |
|-
|align="center"|4.03
|«Brothers»
|align="center"|44085.7
|align="center"|Роб Боумън
|align="center"|Рик Бърман
|align="center"|8 октомври 1990
|-
|colspan="6" |Дейта се среща със създателя си и научава, че има "брат".
|-
| bgcolor=#BFFFC4 colspan="6" |
|-
|align="center"|4.04
|«Suddenly Human»
|align="center"|44143.7
|align="center"|Гейбриъл Беамонд
|align="center"|Ралф Филипс, Джон Уелплей, Джери Тейлър
|align="center"|15 октомври 1990
|-
|colspan="6" |На борда на кораб претърпял бедствие е открит младеж-землянин. Пикар иска да го върне на земята.
|-
| bgcolor=#BFFFC4 colspan="6" |
|-
|align="center"|4.05
|«Remember Me»
|align="center"|44161.2
|align="center"|Клиф Бол
|align="center"|Ли Шелдън
|align="center"|22 октомври 1990
|-
|colspan="6" |Неуспешен експеримент на Ентърпрайс причинява безследно изчезване на хора от екипажа.
|-
| bgcolor=#BFFFC4 colspan="6" |
|-
|align="center"|4.06
|«Legacy»
|align="center"|44215.2
|align="center"|Робърт Шерър
|align="center"|Джо Меноски
|align="center"|29 октомври 1990
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс навлиза в орбита около родната планета на Таша Яр, където срещат нейната сестра.
|-
| bgcolor=#BFFFC4 colspan="6" |
|-
|align="center"|4.07
|«Reunion»
|align="center"|44246.3
|align="center"|Джонатан Фрейкс
|align="center"|Томас Пери, Джо Пери, Роналд Д.Мур
|align="center"|5 ноември 1990
|-
|colspan="6" |Когато главата на Клингонския висш съвет умира, Пикар е пред дилема дали да приеме свободната позиция. В същото време, Уорф разбира, че има син.
|-
| bgcolor=#BFFFC4 colspan="6" |
|-
|align="center"|4.08
|«Future Imperfect»
|align="center"|44286.5
|align="center"|Лес Ландау
|align="center"|Дж. Лари Керъл, Дейвид Карън
|align="center"|12 ноември 1990
|-
|colspan="6" |Докато Райкър празнува рождения си ден е уведомен, че трябва да отпътува за Неутралната зона. Скоро след това той се събужда 16 г. по-късно...
|-
| bgcolor=#BFFFC4 colspan="6" |
|-
|align="center"|4.09
|«Final Mission»
|align="center"|44307.3
|align="center"|Кори Алън
|align="center"|Кейси Арнолд-Инс, Джери Тейлър
|align="center"|19 ноември 1990
|-
|colspan="6" |Уесли Кръшър изпълнява последната си мисия на Ентърпрайс, когато претърпява катастрофа на необитаема планета.
|-
| bgcolor=#BFFFC4 colspan="6" |
|-
|align="center"|4.10
|«The Loss»
|align="center"|44356.9
|align="center"|Чип Чалмърс
|align="center"|Хилъри Дж. Бадър, Алън Дж. Адлър, Ванеса Грийн
|align="center"|31 декември 1990
|-
|colspan="6" |Непозната сила облъчва Ентърпрайс. Диана Трой губи телепатичните си умения.
|-
| bgcolor=#BFFFC4 colspan="6" |
|-
|align="center"|4.11
|«Data's Day»
|align="center"|44390.1
|align="center"|Робърт Уеймър
|align="center"|Харолд Аптър, Роналд Д.Мур
|align="center"|7 януари 1991
|-
|colspan="6" |Дейта се опитва да разбере сложните човешки взаимоотношения между O'Браян и Кейко, които ще вдигат сватба.
|-
| bgcolor=#BFFFC4 colspan="6" |
|-
|align="center"|4.12
|«The Wounded»
|align="center"|44429.6
|align="center"|Чип Чалмърс
|align="center"|Сара Чарно, Стю Чарно, Джери Тейлър
|align="center"|28 януари 1991
|-
|colspan="6" |Капитан от звездния флот е на път да развали мирния договор с Кардасиянците.
|-
| bgcolor=#BFFFC4 colspan="6" |
|-
|align="center"|4.13
|«Devil's Due»
|align="center"|44474.5
|align="center"|Том Бенко
|align="center"|Филип ЛаЗебник, Уилям Дъглас Ленсфорд
|align="center"|4 февруари 1991
|-
|colspan="6" |Пикар се опитва да спаси планета и своя кораб от древно митично същество.
|-
| bgcolor=#BFFFC4 colspan="6" |
|-
|align="center"|4.14
|«Clues»
|align="center"|44502.7
|align="center"|Лес Ландау
|align="center"|Брус Д.Артърс, Джо Меноски
|align="center"|11 февруари 1991
|-
|colspan="6" |Преминаване през червеева дупка на Ентърпрайс дава усещането на екипажа, че са били в безсъзнание цели дни, но те са накарани да повярват, че не е било повече от 30 секунди.
|-
| bgcolor=#BFFFC4 colspan="6" |
|-
|align="center"|4.15
|«First Contact»
|align="center"|неизвестна
|align="center"|Клиф Бол
|align="center"|Марк Скот Зикри, Дейвид Бишоф, Денис Ръсел Бейли, Джо Меноски, Роналд Д.Мур
|align="center"|18 февруари 1991
|-
|colspan="6" |Райкър е на мисия под прикритие на планетата Аркониян, която не е осъществявала контакт с други раси. Той е тежко ранен, а медицината на планетата не може да му помогне.
|-
| bgcolor=#BFFFC4 colspan="6" |
|-
|align="center"|4.16
|«Galaxy's Child»
|align="center"|44614.6
|align="center"|Уинрих Колб
|align="center"|Томас Картозиън, Марж Херли
|align="center"|11 март 1991
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс убива същество в открития космос. Малко след това става ясно, че то ражда.
|-
| bgcolor=#BFFFC4 colspan="6" |
|-
|align="center"|4.17
|«Night Terrors»
|align="center"|44631.2
|align="center"|Лес Ландау
|align="center"|Гари Гудхац, Джери Тейлър, Памела Дъглас
|align="center"|18 март 1991
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс открива изчезналия кораб USS Бритейн.
|-
| bgcolor=#BFFFC4 colspan="6" |
|-
|align="center"|4.18
|«Identity Crisis»
|align="center"|44664.5
|align="center"|Уинрих Колб
|align="center"|Тимъти Де Хаас, Бренън Брага
|align="center"|25 март 1991
|-
|colspan="6" |Джорди и негов стар приятел трябва да унищожат вирус, който може да имитира чужди раси.
|-
| bgcolor=#BFFFC4 colspan="6" |
|-
|align="center"|4.19
|«The Nth Degree»
|align="center"|44704.2
|align="center"|Робърт Легато
|align="center"|Джо Меноски
|align="center"|1 април 1991
|-
|colspan="6" |Когато е назначен да разследва непозната проба, лейтенант Баркли е ударен от ток от компютъра на совалката, като получава необяснимо увеличаване на знанията си.
|-
| bgcolor=#BFFFC4 colspan="6" |
|-
|align="center"|4.20
|«Qpid»
|align="center"|44741.9
|align="center"|Клиф Бол
|align="center"|Айра Стивън Бер, Ранди Ръсел
|align="center"|22 април 1991
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс е на Tегъс-3, където ще бъде домакин на годишния събор на Федерацията.
|-
| bgcolor=#BFFFC4 colspan="6" |
|-
|align="center"|4.21
|«The Drumhead»
|align="center"|44769.2
|align="center"|Джонатан Фрейкс
|align="center"|Джери Тейлър
|align="center"|29 април 1991
|-
|colspan="6" |Пенсиониран адмирал е на Ентърпрайс с цел да се изясни дали е извършил предателство.
|-
| bgcolor=#BFFFC4 colspan="6" |
|-
|align="center"|4.22
|«Half a Life»
|align="center"|44805.3
|align="center"|Лес Ландау
|align="center"|Питър Алън Филдс, Тед Робъртс
|align="center"|6 май 1991
|-
|colspan="6" |Луксана Трой посещава Ентърпрайс, където се запознава с мъж, който смята ритуално да се самоубие.
|-
| bgcolor=#BFFFC4 colspan="6" |
|-
|align="center"|4.23
|«The Host»
|align="center"|44821.3
|align="center"|Марвин Раш
|align="center"|Майкъл Хорвът
|align="center"|13 май 1991
|-
|colspan="6" |Д-р Кръшър попада на човек, който изобщо не е това, което тя очаква.
|-
| bgcolor=#BFFFC4 colspan="6" |
|-
|align="center"|4.24
|«The Mind's Eye»
|align="center"|44885.5
|align="center"|Дейвид Ливингстън
|align="center"|Рене Ехевария, Кен Шафер
|align="center"|27 май 1991
|-
|colspan="6" |Ромуланите отвличат Джорди, като той трябва да извърши убийство.
|-
| bgcolor=#BFFFC4 colspan="6" |
|-
|align="center"|4.25
|«In Theory»
|align="center"|44932.3
|align="center"|Патрик Стюърт
|align="center"|Джо Меноски, Роналд Д.Мур
|align="center"|3 юни 1991
|-
|colspan="6" |Дейта започва любовна връзка с жена от екипажа.
|-
| bgcolor=#BFFFC4 colspan="6" |
|-
|align="center"|4.26
|«Redemption, Part I»
|align="center"|44995.3
|align="center"|Клиф Бол
|align="center"|Роналд Д.Мур
|align="center"|17 юни 1991
|-
|colspan="6" |Уорф напуска Ентърпрайс, за да се включи в Клингонската гражданска война.
|-
| bgcolor=#BFFFC4 colspan="6" |
|}

Сезон 5 (1991—1992) 
{| border="2" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 0em 1em 0em 0; border: 1px #BFFFFF solid; border-collapse: collapse; font-size: 95 %;«
|- style="background:#BFFFFF; color:#000000"
! align="center"|Номер
! align="center"|Име
! align="center"|Звездна дата
! align="center"|Режисура
! align="center"|Сценарий
! align="center"|Премиера
|-
|align="center"|5.01
|«Redemption, Part II»
|align="center"|45020.4
|align="center"|Детвид Карсщн
|align="center"|Роналд Д.Мур
|align="center"|23 септември 1991
|-
|colspan="6" |Флотилия от 23 кораба на федерацията блокира Ромуланските подкрепления за Дурас.
|-
| bgcolor=#BFFFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|5.02
|«Darmok»
|align="center"|45047.2
|align="center"|Уинрих Колб
|align="center"|Джо Меноски, Филип ЛаЗебник
|align="center"|30 септември 1991
|-
|colspan="6" |Пикар трябва да се научи да общува с извънземен капитан, който говори с метафори.
|-
| bgcolor=#BFFFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|5.03
|«Ensign Ro»
|align="center"|45076.3
|align="center"|Лес Ландау
|align="center"|Майкъл Пилър, Рик Бърман
|align="center"|7 октомври 1991
|-
|colspan="6" |След нападение срещу пост на федерацията, Пикар е пратен да открие Баджориански терорист с помощта на мичман Ро.
|-
| bgcolor=#BFFFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|5.04
|«Silicon Avatar»
|align="center"|45122.3
|align="center"|Клиф Бол
|align="center"|Джери Тейлър, Лоурънс В.Конли
|align="center"|14 октомври 1991
|-
|colspan="6" |С помощта на учен, чийто син живее в света на Дейта, екипажът се опитва да комуникира с Кристалин Ентити.
|-
| bgcolor=#BFFFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|5.05
|«Disaster»
|align="center"|45156.1
|align="center"|Гейбриъл Беамонт
|align="center"|Рон Джарвис, Филип А.Скорза, Роналд Д.Мур
|align="center"|21 октомври 1991
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс е без мощност, Пикар е заклещен в турболифта с три деца.
|-
| bgcolor=#BFFFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|5.06
|«The Game»
|align="center"|45208.2
|align="center"|Кори Алън
|align="center"|Бренън Брага, Сюзън Саскет, Фред Бронсън
|align="center"|28 октомври 1991
|-
|colspan="6" |Уесли посещава Ентърпрайс и намира екипажа пристрастен към компютърна игра, свързана с ума.
|-
| bgcolor=#BFFFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|5.07
|«Unification, Part I»
|align="center"|45236.4
|align="center"|Лес Ландау
|align="center"|Рик Бърман, Майкъл Пилър, Джери Тейлър
|align="center"|4 ноември 1991
|-
|colspan="6" |Посланик Спок е видян на Ромулус. Пикар и Дейта пътуват дотам с маскиран Клингонски кораб, за да разследват.
|-
| bgcolor=#BFFFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|5.08
|«Unification, Part 2»
|align="center"|45245.8
|align="center"|Клиф Бол
|align="center"|Майкъл Пилър, Рик Бърман
|align="center"|11 ноември 1991
|-
|colspan="6" |Пикар разкрива Ромулански заговор за нападание над Вулкан. Заедно със Спок те трябва да ги предупредят навреме.
|-
| bgcolor=#BFFFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|5.09
|«A Matter of Time»
|align="center"|45349.1
|align="center"|Пол Линч
|align="center"|Рик Бърман
|align="center"|11 ноември 1991
|-
|colspan="6" |На Ентърпрайс се появява човек, твърдящ че е историк от бъдещия 26 век. Той трябва да наблюдава спасяването на планета. Екипажът започва да се съмнява в него.
|-
| bgcolor=#BFFFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|5.10
|«New Ground»
|align="center"|45376.3
|align="center"|Робърт Шерър
|align="center"|Сара Чарно, Стю Чарно, Грант Розенбърг
|align="center"|6 януари 1992
|-
|colspan="6" |Уорф се опитва да бъде баща на сина си Александър, а Ентърпрайс помага при тестването на нова задвижваща технология.
|-
| bgcolor=#BFFFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|5.11
|«Hero Worship»
|align="center"|45397.3
|align="center"|Патрик Стюарт
|align="center"|Хилъри Дж. Бадър, Джо Меноски
|align="center"|17 януари 1992
|-
|colspan="6" |Дейта спасява живота на малко момче, което се опитва да му подръжава.
|-
| bgcolor=#BFFFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|5.12
|«Violations»
|align="center"|45429.3
|align="center"|Робърт Вемър
|align="center"|Памела Грей, Хари Гудхарт, Т.МайкЪл, Джери ТейлЪр
|align="center"|3 февруари 1992
|-
|colspan="6" |Извънземен прониква в ума на Трой, Райкър и д-р Кръшър.
|-
| bgcolor=#BFFFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|5.13
|«The Masterpiece Society»
|align="center"|45470.1
|align="center"|Уинрих Колб
|align="center"|Адам Беланоф, Джеймс Кан, Майкъл Пилър
|align="center"|10 февруари 1992
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс помага на далечна човешка колония да избегне унищожение на планетата, като слага край на 200-годишна изолация.
|-
| bgcolor=#BFFFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|5.14
|«Conundrum»
|align="center"|45494.2
|align="center"|Лес Ландау
|align="center"|Пол Шифър, Бари М.Школник
|align="center"|17 февруари 1992
|-
|colspan="6" |Паметта на екипажа е изтрита. Те скоро откриват, че са манипулирани да участват във война.
|-
| bgcolor=#BFFFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|5.15
|«Power Play»
|align="center"|45571.2
|align="center"|Дейвид Ливингстън
|align="center"|Марж Херли, Пол Рубен, Рене Балкър,Гербърт Врайт, Бренън Брага
|align="center"|24 февруари 1992
|-
|colspan="6" |Трой, O'Браян и Дейта са контролирани от извънземни, които искат контрола над кораба.
|-
| bgcolor=#BFFFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|5.16
|«Ethics»
|align="center"|45587.3
|align="center"|Чип Чалмърс
|align="center"|Сара Чарно, Стю Чарно, Роналд Д.Мур
|align="center"|2 март 1992
|-
|colspan="6" |Уорф е парализиран и иска да се самоубие съгласно Клингонските традиции.
|-
| bgcolor=#BFFFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|5.17
|«The Outcast»
|align="center"|45614.6
|align="center"|Робърт Шерър
|align="center"|Джери Тейлър
|align="center"|16 март 1992
|-
|colspan="6" |Райкър се влюбва в безполово извънземно, което започва да с държи като жена.
|-
| bgcolor=#BFFFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|5.18
|«Cause and Effect»
|align="center"|45652.1
|align="center"|Джонатан Фрейкс
|align="center"|Бренън Брага
|align="center"|23 март 1992
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс е заклещен във времева линия, но екипажът започва да си спомня предишни случки.
|-
| bgcolor=#BFFFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|5.19
|«The First Duty»
|align="center"|45703.9
|align="center"|Пол Линч
|align="center"|Роналд Д.Мур, Нарън Шанкар
|align="center"|30 март 1992
|-
|colspan="6" |Уесли е разпитван от Звездния флот поради злополука в летателното обучение.
|-
| bgcolor=#BFFFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|5.20
|«Cost of Living»
|align="center"|45733.6
|align="center"|Уинрих Колб
|align="center"|Питър Алън Филдс
|align="center"|20 април 1992
|-
|colspan="6" |Майката на Диана пристига, за да се омъжи за мъж, когото никога не е срещала.
|-
| bgcolor=#BFFFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|5.21
|«The Perfect Mate»
|align="center"|45761.3
|align="center"|Клиф Бол
|align="center"|Гари Перконт, Рене Ехевария, Майкъл Пилър
|align="center"|27 април 1992
|-
|colspan="6" |Пикар трябва да устои на чара на жена, която е изпратена да се омъжи за лидер като предложение за мир.
|-
| bgcolor=#BFFFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|5.22
|«Imaginary Friend»
|align="center"|45832.1
|align="center"|Гейбриел Беамонт
|align="center"|Джин Матиас, Роналд Вилкерсън,Ричърд Флигел, Едит Свенсен, Бренън Брага
|align="center"|4 мая 1992
|-
|colspan="6" |Въображаемо дете в игрите на друго приема невиждана форма и застрашава Ентърпрайс.
|-
| bgcolor=#BFFFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|5.23
|«I, Borg»
|align="center"|45854.2
|align="center"|Робърт Лидерман
|align="center"|Рене Ехевария
|align="center"|11 май 1992
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс спасява ранен Борг. Пикар планира да му инсталира вирус, с който Хю да унищожи цялата раса при връщането си към колективния разум.
|-
| bgcolor=#BFFFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|5.24
|«The Next Phase»
|align="center"|45092.4
|align="center"|Дейвид Карсън
|align="center"|Роналд Д.Мур
|align="center"|18 май 1992
|-
|colspan="6" |При неизправност с телепорта Джорди и Ро остават невидими. Докато другите планират погребението им, те трябва да намерят начин да обърнат процеса и да спасят Ентърпрайс от унищожение.
|-
| bgcolor=#BFFFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|5.25
|«The Inner Light»
|align="center"|45944.1
|align="center"|Питър Лауристън
|align="center"|Морган Гендел, Питър Алън Филдс
|align="center"|1 юни 1992
|-
|colspan="6" |Чужда сонда създава телепатични спомени на Пикар, който се намира на планета, на която изживява целия си живот, но после разбира, че е бил в безсъзнание 25 минути, а това е била цивилизация изчезнала преди хилядолетие.
|-
| bgcolor=#BFFFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|5.26
|«Time's Arrow, Part I»
|align="center"|45959.1
|align="center"|Лес Ландау
|align="center"|Джо Меноски, Майкъл Пилър
|align="center"|15 юни 1992
|-
|colspan="6" |В Сан Франциско на Земята е открит 500-годишен артефакт, който е отрязаната глава на Дейта. Ентърпрайс разследва.
|-
| bgcolor=#BFFFFF colspan="6" |
|}

Сезон 6 (1992—1993) 
{| border="2" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 0em 1em 0em 0; border: 1px #BFE4FF solid; border-collapse: collapse; font-size: 95 %;«
|- style="background:#BFE4FF; color:#000000"
! align="center"|Номер
! align="center"|Име
! align="center"|Звездна дата
! align="center"|Режисура
! align="center"|Сценарий
! align="center"|Премиера
|-
|align="center"|6.01
|«Time's Arrow, Part II»
|align="center"|46001.3
|align="center"|Лес Ландау
|align="center"|Джо Меноски, Джери Тейлър
|align="center"|21 септември 1992
|-
|colspan="6" |Дейта се връща назад във времето през 1890 г.
|-
| bgcolor=#BFE4FF colspan="6" |
|-
|align="center"|6.02
|«Realm of Fear»
|align="center"|46041.1
|align="center"|Клиф Бол
|align="center"|Бренън Брага
|align="center"|28 септември 1992
|-
|colspan="6" |Баркли се опитва да преодолее страха си от телепорта.
|-
| bgcolor=#BFE4FF colspan="6" |
|-
|align="center"|6.03
|«Man of the People»
|align="center"|46071.6
|align="center"|Уинрих Колб
|align="center"|Франк Абатемарко
|align="center"|5 октомври 1992
|-
|colspan="6" |Посланик с телепатични умения използва ума на Трой, за да повлияе на изхода от мисията си.
|-
| bgcolor=#BFE4FF colspan="6" |
|-
|align="center"|6.04
|«Relics»
|align="center"|46125.3
|align="center"|Александър Сингер
|align="center"|Роналд Мур
|align="center"|12 октомври 1992
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс разследва кораб, който се е разбил на повърхността на сфера Дайсън преди 75 години.
|-
| bgcolor=#BFE4FF colspan="6" |
|-
|align="center"|6.05
|«Schisms»
|align="center"|46154.2
|align="center"|Робърт Вемер
|align="center"|Джин Люис Матиас, Рон Вилкерсън, Бренън Брага
|align="center"|19 октомври 1992
|-
|colspan="6" |Няколко члена на екипажа са отвлечени от непозната раса.
|-
| bgcolor=#BFE4FF colspan="6" |
|-
|align="center"|6.06
|«True Q»
|align="center"|46192.3
|align="center"|Робърт Шерър
|align="center"|Рене Ехевария
|align="center"|26 октомври 1992
|-
|colspan="6" |Q разкрива тайната на млада жена от Канзас, която е на посещение на Ентърпрайс.
|-
| bgcolor=#BFE4FF colspan="6" |
|-
|align="center"|6.07
|«Rascals»
|align="center"|46235.7
|align="center"|Адам Нимой
|align="center"|Диана Дрю Ботсфорд, Майкъл Пилър, Уорд Ботсфорд, Елисън Хок
|align="center"|2 ноември 1992
|-
|colspan="6" |Неизправност в телепорта, причинена от магнитно поле, превръща Пикар, Кейко, Ро, и Гайнан в деца. Група Ференги се опитва да отвлече Ентърпрайс.
|-
| bgcolor=#BFE4FF colspan="6" |
|-
|align="center"|6.08
|«A Fistful of Datas»
|align="center"|46271.5
|align="center"|Патрик Стюърт
|align="center"|Робърт Хевит Уолф, Бренън Брага
|align="center"|9 ноември 1992
|-
|colspan="6" |Умът на Дейта е свързан с компютъра на кораба, което създава непредвидени последици за холодека.
|-
| bgcolor=#BFE4FF colspan="6" |
|-
|align="center"|6.09
|«The Quality of Life»
|align="center"|46307.2
|align="center"|Джонатан Фрейкс
|align="center"|Нарън Шанкар
|align="center"|16 ноември 1992
|-
|colspan="6" |Дейта открива, че роботи за извличане на ресурси имат свой разум и се опитва да ги предпази.
|-
| bgcolor=#BFE4FF colspan="6" |
|-
|align="center"|6.10
|«Chain of Command, Part I»
|align="center"|46357.4
|align="center"|Робърт Шерър
|align="center"|Франк Абатемарко, Роналд Д.Мур
|align="center"|14 декември 1992
|-
|colspan="6" |Капитан Джелико е назначен в командването на Ентърпрайс, докато Пикар е изпратен на тайна мисия в Кардасианска територия.
|-
| bgcolor=#BFE4FF colspan="6" |
|-
|align="center"|6.11
|«Chain of Command, Part II»
|align="center"|46360.8
|align="center"|Лес Ландау
|align="center"|Франк Абатемарко
|align="center"|14 декември 1992
|-
|colspan="6" |Пикар е заловен и измъчван от садистичен Кардасиански лидер.
|-
| bgcolor=#BFE4FF colspan="6" |
|-
|align="center"|6.12
|«Ship in a Bottle»
|align="center"|46424.1
|align="center"|Александър Сингър
|align="center"|Рене Ехевария
|align="center"|25 декември 1992
|-
|colspan="6" |Баркли „включва“ проф. Мориарти от холодека, който манипулира екипажа в намирането на начин да му позволят да напусне холодека.
|-
| bgcolor=#BFE4FF colspan="6" |
|-
|align="center"|6.13
|«Aquiel»
|align="center"|46461.3
|align="center"|Клиф Бол
|align="center"|Джери Тейлър, Бренън Брага, Роналд Д.Мур
|align="center"|1 февруари 1993
|-
|colspan="6" |Джорди се влюбва в извънземна жена офицер от Звездния флот, която е заподозряна в убийство.
|-
| bgcolor=#BFE4FF colspan="6" |
|-
|align="center"|6.14
|«Face Of The Enemy»
|align="center"|46519.1
|align="center"|Гейбръл Беамонт
|align="center"|Рене Ехевария, Нарън Шанкър
|align="center"|7 февруари 1993
|-
|colspan="6" |Трой е неволно наета да съдейства за транспортирането на Ромулански дезертьори през границата с федерацията.
|-
| bgcolor=#BFE4FF colspan="6" |
|-
|align="center"|6.15
|«Tapestry»
|align="center"|неизвестна
|align="center"|Лес Ландау
|align="center"|Роналд Д.Мур
|align="center"|15 февруари 1993
|-
|colspan="6" |Инцидент убива Пикар. Той намира в задгробния живот Q, който му помага да анализира миналите си грешки.
|-
| bgcolor=#BFE4FF colspan="6" |
|-
|align="center"|6.16
|«Birthright, Part I»
|align="center"|46578.4
|align="center"|Уинрих Колб
|align="center"|Бренън Брага
|align="center"|22 февруари 1993
|-
|colspan="6" |Уорф научава на Космическа станция 9, че баща му е жив и е държан в затворнически лагер от Ромуланите.
|-
| bgcolor=#BFE4FF colspan="6" |
|-
|align="center"|6.17
|«Birthright, Part II»
|align="center"|46579.2
|align="center"|Дан Кюри
|align="center"|Рене Ехевария
|align="center"|1 март 1993
|-
|colspan="6" |Уорф, вече затворник, се опитва да научи Клингонските бежанци как да бъдат войни.
|-
| bgcolor=#BFE4FF colspan="6" |
|-
|align="center"|6.18
|«Starship Mine»
|align="center"|46682.4
|align="center"|Клиф Бол
|align="center"|Морган Гендел
|align="center"|29 март 1993
|-
|colspan="6" |Крадци се опитват да откраднат трилитий от Ентърпрайс по време на барионно почистване и да го продадат на терористи. Пикар трябва сам да ги спре.
|-
| bgcolor=#BFE4FF colspan="6" |
|-
|align="center"|6.19
|«Lessons»
|align="center"|46693.1
|align="center"|Робърт Вемер
|align="center"|Роналд Вилкерсън, Джин Люис Матиас
|align="center"|5 април 1993
|-
|colspan="6" |Пикар се влюбва в жена, която служи на Ентърпрайс, но трябва да я изпрати на опасна мисия.
|-
| bgcolor=#BFE4FF colspan="6" |
|-
|align="center"|6.20
|«The Chase»
|align="center"|46731.5
|align="center"|Джонатан Фрейкс
|align="center"|Джо Меноски, Роналд Д.Мур
|align="center"|26 април 1993
|-
|colspan="6" |Пикар опитва да разреши древна генетична загадка.
|-
| bgcolor=#BFE4FF colspan="6" |
|-
|align="center"|6.21
|«Frame of Mind»
|align="center"|46778.1
|align="center"|Джеймс Л.Конвей
|align="center"|Бренън Брага
|align="center"|3 май 1993
|-
|colspan="6" |Райкър се озовава затворник в чужда психиатрична клиника.
|-
| bgcolor=#BFE4FF colspan="6" |
|-
|align="center"|6.22
|«Suspicions»
|align="center"|46830.1
|align="center"|Клиф Бол
|align="center"|Джо Меноски, Нарън Шанкър
|align="center"|10 май 1993
|-
|colspan="6" |д-р Кръшър рискува кариерата си за да разкрие убийство.
|-
| bgcolor=#BFE4FF colspan="6" |
|-
|align="center"|6.23
|«Rightful Heir»
|align="center"|46852.2
|align="center"|Уинрих Колб
|align="center"|Джеймс Е.Брукс, Роналд Д.Мур
|align="center"|17 май 1993
|-
|colspan="6" |Уорф преживява криза на вярата си и отпътува към Кронос.
|-
| bgcolor=#BFE4FF colspan="6" |
|-
|align="center"|6.24
|«Second Chances»
|align="center"|46915.2
|align="center"|Левар Бъртън
|align="center"|Майк Медлок, Рене Ехевария
|align="center"|24 май 1993
|-
|colspan="6" |Райкър открива свой дубликат, създаден от неизправност на телепорт.
|-
| bgcolor=#BFE4FF colspan="6" |
|-
|align="center"|6.25
|«Timescape»
|align="center"|46944.2
|align="center"|Адам Нимой
|align="center"|Бренън Брага
|align="center"|14 юни 1993
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс е хванат във времеви застой и е на ръба на унищожение от Ромулански кораб.
|-
| bgcolor=#BFE4FF colspan="6" |
|-
|align="center"|6.26
|«Descent, Part I»
|align="center"|46982.1
|align="center"|Александър Сингер
|align="center"|Джери Тейлър, Роналд Д.Мур
|align="center"|21 юни 1993
|-
|colspan="6" |Екипажът се натъква на група Борги, действащи индивидуално. Дейта започва да изпитва емоции.
|-
| bgcolor=#BFE4FF colspan="6" |
|}

Сезон 7 (1993—1994) 
{| border="2" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 0em 1em 0em 0; border: 1px #F4BFFF solid; border-collapse: collapse; font-size: 95 %;«
|- style="background:#F4BFFF; color:#000000"
! align="center"|Номер
! align="center"|Име
! align="center"|Звездна дата
! align="center"|Режисура
! align="center"|Сценарий
! align="center"|Премиера
|-
|align="center"|7.01
|«Descent, Part II»
|align="center"|47025.4
|align="center"|Александър Сингър
|align="center"|Рене Ехевария
|align="center"|20 септември 1993
|-
|colspan="6" |Боргите са ръководени от Лор. Дейта попада под негов контрол.
|-
| bgcolor=#F4BFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|7.02
|«Liasons»
|align="center"|неизвестна
|align="center"|Клиф Бол
|align="center"|Жак Гринспун, Лиза Рич
|align="center"|27 септмври 1993
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс е домакин на двама Ляарански посланика. Пикар катастрофира със совалката си.
|-
| bgcolor=#F4BFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|7.03
|«Interface»
|align="center"|47215.5
|align="center"|Робърт Вемър
|align="center"|Джо Меноски
|align="center"|4 октомври 1993
|-
|colspan="6" |Джорди се опитва да спаси космическия кораб на майка си чрез дистанционно управление.
|-
| bgcolor=#F4BFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|7.04
|«Gambit, Part I»
|align="center"|47135.2
|align="center"|Питър Лауритсън
|align="center"|Нарън Шанкър, Кристофър Хатън
|align="center"|11 октомври 1993
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс разследва предполагаемото убийство на капитан Пикар по време на археологическо пътуване. Райкър е отвлечен от наемници и намира Пикар при тях.
|-
| bgcolor=#F4BFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|7.05
|«Gambit, Part II»
|align="center"|47160.1
|align="center"|Питър Лауритсън
|align="center"|Нарън Шанкър, Роналд Д.Мур
|align="center"|18 октомври 1993
|-
|colspan="6" |Пикар и Райкър помагат на наемници да съберат археологически артефакти за да предотвратят попадането в грешни ръце на древно Вулканско оръжие.
|-
| bgcolor=#F4BFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|7.06
|«Phantasms»
|align="center"|47225.7
|align="center"|Патрик Стюърт
|align="center"|Бренън Брага
|align="center"|25 октомври 1993
|-
|colspan="6" |Дейта има странни сънища, докато Ентърпайс има проблеми с новия си генератор.
|-
| bgcolor=#F4BFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|7.07
|«Dark Page»
|align="center"|47254.1
|align="center"|Лес Ландау
|align="center"|Хилъри Дж. Бадър
|align="center"|1 ноември 1993
|-
|colspan="6" |Луксана Трой изпада в кома. Животът ѝ е в ръцете на нейната дъщеря.
|-
| bgcolor=#F4BFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|7.08
|«Attached»
|align="center"|47304.2
|align="center"|Джонатан Фрейкс
|align="center"|Ник Сагън
|align="center"|8 ноември 1993
|-
|colspan="6" |Параноидна извънземна раса обвинява Пикар и д-р Кръшър в шпионаж.
|-
| bgcolor=#F4BFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|7.09
|«Force of Nature»
|align="center"|47310.2
|align="center"|Робърт Лидерман
|align="center"|Нарън Шанкър
|align="center"|15 ноември 1993
|-
|colspan="6" |Двойка учени доказват, че светлинните устройства увреждат материята на пространството.
|-
| bgcolor=#F4BFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|7.10
|«Inheritance»
|align="center"|47410.2
|align="center"|Робърт Шерър
|align="center"|Дан Купър, Рене Ехевария
|align="center"|22 ноември 1993
|-
|colspan="6" |Дейта среща жена, твърдяща че е негова "майка".
|-
| bgcolor=#F4BFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|7.11
|«Parallels»
|align="center"|47391.2
|align="center"|Робърт Вемър
|align="center"|Бренън Брага
|align="center"|29 ноември 1993
|-
|colspan="6" |Уорф се озовава случайно между две алтернативни реалности.
|-
| bgcolor=#F4BFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|7.12
|«The Pegasus»
|align="center"|47457.1
|align="center"|Левар Бъртън
|align="center"|Роналд Д.Мур
|align="center"|10 януари 1994
|-
|colspan="6" |Бившият капитан на Райкър го моли за помощ да си върне USS Пегасъс
|-
| bgcolor=#F4BFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|7.13
|«Homeward»
|align="center"|47423.9
|align="center"|Александър Сингър
|align="center"|Спейн Стингасър, Уилям Н.Стейп, Нарън Шанкър
|align="center"|17 януари 1994
|-
|colspan="6" |Човешкият брат на Уорф нарушава първата директива да спаси обречена примитивна раса.
|-
| bgcolor=#F4BFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|7.14
|«Sub Rosa»
|align="center"|47423.9
|align="center"|Джонатан Фрейкс
|align="center"|Джина Ф.Гало, Джери Тейлър, Бренън Брага
|align="center"|31 януари 1994
|-
|colspan="6" |Д-р Кръшър присъства на погребението на баба си и предприема необичайна семейна традиция.
|-
| bgcolor=#F4BFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|7.15
|«Lower Decks»
|align="center"|47566.7
|align="center"|Гейбриъл Беамонт
|align="center"|Джин Люис Матиас, Роналд Вилкерсън, Рене Ехевария
|align="center"|7 февруари 1994
|-
|colspan="6" |Младши офицери се борят за повишение, като на един от тях е дадена опасна задача да помага на Кардасиански шпионин.
|-
| bgcolor=#F4BFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|7.16
|«Thine Own Self»
|align="center"|47611.2
|align="center"|Уинрих Колб
|align="center"|Кристофър Хатън, Роналд Д.Мур
|align="center"|14 февруари 1994
|-
|colspan="6" |Дейта загубва паметта си, след извличане на радиоактивни частици от повърхността на планета.
|-
| bgcolor=#F4BFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|7.17
|«Masks»
|align="center"|47615.2
|align="center"|Робърт Вемър
|align="center"|Джо Меноски
|align="center"|21 февруари 1994
|-
|colspan="6" |Ентърпрайс намира древна библиотека, която пресъздава неговата цивилизация чрез придобиване контрол върху Дейта и трансформира кораба.
|-
| bgcolor=#F4BFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|7.18
|«Eye of the Beholder»
|align="center"|47622.1
|align="center"|Клиф Бол
|align="center"|Бренън Брага, Рене Ехевария
|align="center"|28 февруари 1994
|-
|colspan="6" |Трой разследва самоубийството на член от екипажа.
|-
| bgcolor=#F4BFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|7.19
|«Genesis»
|align="center"|47653.2
|align="center"|Гейтс МакФадън
|align="center"|Бренън Брага
|align="center"|21 февруари 1994
|-
|colspan="6" |Непозната сила регресира екипажа на Ентърпрайс.
|-
| bgcolor=#F4BFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|7.20
|«Journey's End»
|align="center"|47751.2
|align="center"|Кори Алън
|align="center"|Робърт Д.Мур
|align="center"|28 февруари 1994
|-
|colspan="6" |Уесли смята, че бъдещето му на Ентърпрайс зависи от това да премахне индиански колонисти от планета, която е на път да попадне под Кардасианска юрисдикция.
|-
| bgcolor=#F4BFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|7.21
|«Firstborn»
|align="center"|47779.4
|align="center"|Джонатан Уест
|align="center"|Марк Калбфелд, Рене Ехевария
|align="center"|25 април 1994
|-
|colspan="6" |Уорф се опитва да убеди сина си Александър да тръгне по пътя на воина.
|-
| bgcolor=#F4BFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|7.22
|«Bloodlines»
|align="center"|47829.1
|align="center"|Лес Ландау
|align="center"|Ник Сагън
|align="center"|2 май 1994
|-
|colspan="6" |Деймън Бок се завръща, за да отмъсти на Пикар, като се опитва да убие сина му, за когото той не подозира.
|-
| bgcolor=#F4BFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|7.23
|«Emergence»
|align="center"|47869.2
|align="center"|Клиф Бол
|align="center"|Бренън Брага, Джо Меноски
|align="center"|9 май 1994
|-
|colspan="6" |Екипажът на Ентърпрайс става необикновено умен.
|-
| bgcolor=#F4BFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|7.24
|«Preemptive Strike»
|align="center"|47869.2
|align="center"|Патрик Стюърт
|align="center"|Нарън Шанкър, Рене Ехевария
|align="center"|16 май 1994
|-
|colspan="6" |Лейтенант Ро завършва тактическа подготовка и е изпратена от Пикар да примами Маки терористи в капан.
|-
| bgcolor=#F4BFFF colspan="6" |
|-
|align="center"|7.25-26
|«All Good Things...»
|align="center"|47988.1
|align="center"|Уинрих Колб
|align="center"|Бренън Брага, Роналд Д.Мур
|align="center"|23 май 1994
|-
|colspan="6" |Капитан Пикар се озовава между три времеви периода, благодарение на Q, в пространствено-времево изкривяване, което заплашва да унищожи реалността в миналото и по-малко в бъдещето.
|-
| bgcolor=#F4BFFF colspan="6" |
|}

Вижте също 
 Стар Трек
 Стар Трек: Следващото поколение

Външни препратки 
 Стар Трек: Следващото поколение в StarTrek.com
 
 Стар Трек: Следващото поколение в Memory Alpha

Стар Трек: Следващото поколение
Списък с епизоди на Стар Трек: Следващото поколение